Ugh! – videogioco del 1983 per Commodore 64, Dragon 32, TRS-80 Color Computer e ZX Spectrum
 Ugh! – videogioco del 1992 per Amiga, Commodore 64, DOS
 Ugh! – singolo dei The 1975 del 2015